Владимир Сосновский:
 Сосновский, Владимир Иванович (1871—1915) — русский офицер, герой Первой мировой войны.
 Сосновский, Владимир Тимофеевич (1940—2020) ― советский и российский филолог, профессор, ректор АГПУ, Почётный гражданин города Армавира.